Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2000 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mary Pierce je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2000